Montpetit peut désigner :

Patronyme
Alain Montpetit (1950–1987) était un acteur et animateur québécois.
Charles Montpetit est un romancier, nouvelliste et scénariste québécois né à Montréal, le .
Édouard Montpetit (1881–1954), était un avocat, économiste et universitaire canadien-français.
Francine Montpetit une journaliste québécoise née à Montréal en 1935.
Pascale Montpetit est une comédienne québécoise née en 1961.

Autres
Le Collège Édouard-Montpetit est le principal CÉGEP de la ville de Longueuil, se trouvant au coin de Gentilly et de Chambly.
Le Prix Monpetit a été créé en 1977 par l'Académie des sciences pour récompenser un chercheur ou un ingénieur pour ses travaux dans le domaine des mathématiques appliquées.
Édouard-Montpetit est une station sur la Ligne bleue du métro de Montréal.